Гимнокалициум Фаттера () — кактус из рода Гимнокалициум.

Описание 
Стебель приплюснутый или бочкообразный, до 10 см в диаметре. 11 рёбер разделены поперечными желобками, ареолы расположены в небольших углублениях на верхушках бугорков. Из каждой ареолы растёт одна колючка.

Цветок появляется поблизости от точки роста, его оливково-зелёная трубка покрыта чешуйками. Лепестки белые, нередко с розоватыми основаниями.

Это медленнорастущий кактус.

Распространение 
Вид растёт на севере Аргентины в провинции Кордова, в горах Сьерра-Гранде на высоте 1000 метров.

Примечания

Ссылки 
 Gymnocalycium vatteri

Кактусовые
Флора Южной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей